Le , également nommé Prix du public, est une récompense cinématographique décernée par le public du Festival de Toronto depuis 1978 à un long métrage de la sélection. Il ne s'agit pas d'un prix décerné par un jury, mais du film préféré des spectateurs du festival désigné par un vote.

Le prix est décerné dans trois catégories depuis 2009 : ,  et .

Palmarès

Années 1970 
 1978 : Girlfriends 
 1979 : Best Boy

Années 1980 
 1980 : Enquête sur une passion (Bad Timing) 
 1981 : Les Chariots de feu (Chariots of Fire) 
 1982 : Tempête  (Tempest) 
 1983 : Les Copains d'abord (The Big Chill) 
 1984 : Les Saisons du cœur (Places in the Heart) 
 1985 : L'Histoire officielle (La historia oficial) 
 1986 : Le Déclin de l'empire américain 
 1987 : Princess Bride (The Princess Bride) 
 1988 : Femmes au bord de la crise de nerfs (Mujeres al borde de un ataque de nervios) 
 1989 : Roger et moi (Roger & Me)

Années 1990 
 1990 : Cyrano de Bergerac 
 1991 : The Fisher King : Le Roi pêcheur (The Fisher King) 
 1992 : Ballroom Dancing (Strictly Ballroom) 
 1993 : The Snapper (téléfilm) 
 1994 : Prêtre (Priest) 
 1995 : Antonia et ses filles (Antonia) 
 1996 : Shine 
 1997 : Hanging Garden (空中庭園 Kūchū Teien) 
 1998 : La vie est belle (La vita è bella) 
 1999 : American Beauty

Années 2000 
 2000 : Tigre et Dragon (臥虎藏龍, Wò Hǔ Cáng Lóng)    
 2001 : Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 
 2002 : Paï (Whale Rider) 
 2003 : Zatoichi (座頭市, Zatōichi) 
 2004 : Hotel Rwanda    
 2005 : Mon nom est Tsotsi (Tsotsi) 
 2006 : Bella 
 2007 : Les Promesses de l'ombre (Eastern Promises)   
 2008 : Slumdog Millionaire 
 2009 : Precious (Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire) de Lee Daniels 
 Documentary : The Topp Twins: Untouchable Girls de Leanne Pooley 
 Midnight Madness : The Loved Ones de Sean Byrne

Années 2010 
 2010 : Le Discours d'un roi (The King's Speech) de Tom Hooper 
 Documentary : Force of Nature de Sturla Gunnarsson 
 Midnight Madness : Stake Land de Jim Mickle 

 2011 : Et maintenant, on va où ? (وهلّأ لوين؟) de Nadine Labaki    
 Documentary : The Island President de Jon Shenk 
 Midnight Madness : The Raid (Serbuan maut) de Gareth Evans  

 2012 : Happiness Therapy (Silver Linings Playbook) de David O. Russell 
 Documentary : Artifact de Bartholomew Cubbins 
 Midnight Madness : Sept psychopathes (Seven Psychopaths) de Martin McDonagh 

 2013 : Twelve Years a Slave de Steve McQueen 
 Documentary : The Square (Al-Midan) de Jehane Noujaim 
 Midnight Madness : Why Don't You Play in Hell? (Jigoku de Naze Warui) de Sion Sono 

 2014 : The Imitation Game de Morten Tyldum 
 Documentary : Beats of the Antonov de Hajooj Kuka 
 Midnight Madness : What We Do in the Shadows de Taika Waititi et Jemaine Clement  

 2015 : Room de Lenny Abrahamson /
 Documentary : Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom de Evgeny Afineevsky 
 Midnight Madness : Hardcore de Ilya Naishuller /

 2016 : La La Land de Damien Chazelle 
 Documentary : I Am Not Your Negro de Raoul Peck ,   
 Midnight Madness : Free Fire de Ben Wheatley 

 2017 : Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) de Martin McDonagh  
 Documentary : Visages, villages d'Agnès Varda et JR 
 Midnight Madness : Bodied de Joseph Kahn  

 2018 : Green Book : Sur les routes du sud (Green Book) de Peter Farrelly 
 Documentary : Free Solo de Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin 
 Midnight Madness : The Man Who Feels No Pain de Vasan Bala 

 2019 : Jojo Rabbit de Taika Waititi /
 Documentary : The Cave de Feras Fayyad 
 Midnight Madness : La Plateforme de Galder Gaztelu-Urrutia

Années 2020 
 2020 : Nomadland de Chloé Zhao 
 Documentary : Inconvenient Indian de Michelle Latimer 
 Midnight Madness : Shadow in the Cloud de Jim Mickle /
2021 : Belfast de Kenneth Branagh //
Documentary : The Rescue de Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin /
Midnight Madness : Titane de Julia Ducournau 
 2022 : The Fabelmans de Steven Spielberg 
Documentary : Black Ice de Hubert Davis 
Midnight Madness : Weird: The Al Yankovic Storyde Eric Appel

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Festival international du film de Toronto

Liens externes 
 
  Site officiel
 Le Festival de Toronto par année sur Allociné
  Le Festival de Toronto par année sur l’

Fondation en 1978